A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a triatlon férfi versenyszámát augusztus 19-én rendezték. A verseny 1500 méter úszásból, 40 km kerékpározásból és 10 km futásból állt. 31 nemzet 55 sportolója vett részt.

Végeredmény
A rövidítések jelentése a következő:
 LAP: a kerékpározás során az első helyen álló versenyző lekörözte
 DNF: nem ért célba

Források 

Triatlon a 2008. évi nyári olimpiai játékokon